Lemuricedus är ett släkte av skalbaggar. Lemuricedus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Lemuricedus